ETOS oder EToS ist die Abkürzung für:
 Ersatzteile Order System
 Eternal Tears of Sorrow, eine Metal-Band aus Finnland

Siehe auch:
 Ethos (Begriffsklärung)

Abkürzung